Маасикас () — эстонская фамилия. В переводе означает "клубника".

 Маасикас, Матти (род. 1967) — эстонский дипломат, посол Эстонии в Финляндии (2001—2005) и в ЕС (2011—2016).
 Маасикас, Мирьям (1916—1992) — эстонская и советская художница по стеклу и гравёр.